Escariz pode ser:
Escariz - freguesia do concelho de Arouca.
Escariz - localidade na freguesia de Balasar
São Mamede de Escariz - freguesia do concelho de Vila Verde.
São Martinho de Escariz - freguesia do concelho de Vila Verde.

Desambiguação